Max Weber (bioloog) (1852–1937), Nederlands dierkundige.
Max Weber (socioloog) (1864–1920), Duits socioloog, een van de grondleggers van de sociologie.
Max Weber (schilder) (1881–1961), Joods-Pools-Amerikaans kubistisch schilder.
Max Weber (Zwitserland) (1897–1974), Zwitsers politicus binnen de Sociaaldemocratische Partij.
Max Weber (atleet) (1922-2007), Duits atleet, gespecialiseerd in het snelwandelen.